Mel Alexander Melvin Pearson (né le  à Flin Flon dans le Manitoba - mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club
Il a commencé à jouer au hockey dans la ligue junior de la Saskatchewan en 1956-1957 pour les Bombers de Flin Flon. Après des saisons dans différentes franchises et ligues. Il joue pour la première fois dans la Ligue nationale de hockey en 1959-1960 pour les Rangers de New York. Ce joueur de centre n'arrive cependant pas à se faire une place dans la LNH et il continue à alterner les matchs dans de nombreuses ligues.

En 1967, il est choisi par les Penguins de Pittsburgh pour faire partie de leur première équipe mais ne joue que deux matchs avant de finir sa carrière dans l'Association mondiale de hockey en 1973.

Statistiques 

|1954-1955 ||Bombers de Flin Flon ||LHJS||6 ||2 ||3 ||5 ||4 || || || || ||
|- 
|1955-1956 ||Bombers de Flin Flon ||LHJS||48 ||26 ||23 ||49 ||32 ||12 ||1 ||0 ||1 ||6
|- 
|1956-1957 ||Bombers de Flin Flon ||LHJS||56 ||59 ||49 ||108 ||86 ||10 ||13 ||9 ||22 ||6
|- 
|1957-1958 ||Lions de Trois-Rivières ||LHQ ||54||17||28||45||60||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1957-1958||Reds de Providence ||LAH ||10||1||2||3||0||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1958-1959 ||Canucks de Vancouver ||WHL ||70||16||33||49||35||8||1||2||3||11
|- 
|1959-1960 ||Lions de Trois-Rivières ||EPHL ||43||21||23||44||26||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1959-1960||Rangers de New York ||LNH ||23||1||5||6||13||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1960-1961 ||Beavers de Kitchener-Waterloo ||EPHL ||69||20||27||47||62||7||1||1||2||10
|- 
|1961-1962 ||Beavers de Kitchener-Waterloo ||EPHL ||66||23||38||61||44||7||1||0||1||10
|- 
|1961-1962||Rangers de New York ||LNH ||3||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1962-1963 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||67||13||29||42||40||3||1||1||2||4
|- 
|1962-1963||Rangers de New York ||LNH ||5||1||0||1||6||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1963-1964 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||68||8||22||30||35||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1964-1965 ||Rangers de St. Paul ||CPHL ||61||24||46||70||30||11||5||7||12||20
|-
|1964-1965||Rangers de New York ||LNH ||5||0||0||0||4||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1965-1966 ||Bisons de Buffalo ||LAH ||72||18||40||58||30||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1966-1967 ||Blades de Los Angeles ||WHL ||68||17||45||62||24||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1967-1968 ||Buckaroos de Portland ||WHL ||68||19||20||39||16||12||1||4||5||7
|- 
|1967-1968||Penguins de Pittsburgh||LNH ||2||0||1||1||0||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1968-1969 ||Buckaroos de Portland ||WHL ||74||19||26||45||44||11||0||1||1||10
|- 
|1969-1970 ||Buckaroos de Portland ||WHL ||72||26||22||48||24||11||2||4||6||30
|- 
|1970-1971 ||Buckaroos de Portland ||WHL ||72||23||19||42||52||11||1||6||7||10
|- 
|1971-1972 ||Buckaroos de Portland ||WHL ||72||21||38||59||45||11||1||1||2||17
|- 
|1972-1973 ||Fighting Saints du Minnesota||AMH ||||70||8||12||20||12||||6||3||0||3||0

||| 38 || 2 || 6 || 8 || 25 |||| || || || ||

Références 

Naissance en avril 1938
Décès en janvier 1999
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Bisons de Buffalo
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blades de Los Angeles
Décès à 60 ans
Joueur des Beavers de Kitchener-Waterloo